Die 8. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1993 in Birmingham, England in der National Indoor Arena statt. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.

Qualifikation 
  P. V. V. Lakshmi –  Shamim Akhgar: 11:0, 11:5
  Wioletta Wilk –  Nicole Grether: 11:6, 12:11
  Dorota Grzejdak –  Bridget Ibenero: w.o.
  Ann French –  Tatyana Litvinenko: 11:7, 11:8
  Indira Marta Nal Bhika –  Obiageli Olorunsola: w.o.
  Emilia Dimitrova –  Zarina Jamal: 11:1, 11:4
  Jennifer Williamson –  Ana Laura de la Torre: w.o.
  Annemie Buyse –  Maja Nagode: 5-11, 11-6, 11-3
  Teresa Montero –  Norma Hernandez: w.o.

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Endrunde

Weblinks 
 BWF Resultate

1993 Dameneinzel
Weltmeisterschaft 1993/Dameneinzel
Weltmeisterschaft 1993
Weltmeisterschaft 1993